У́за — река в Псковской области России, левый приток Шелони. Длина 98 км, площадь бассейна 732 км². Принадлежит к бассейну Балтийского моря.

Река вытекает из озера Локно на Судомской возвышенности в Дедовичском районе. Впадает в реку Шелонь в Порховском районе.

Впадают притоки (км от устья)
 15 км: река Веретенька
 43 км: река Дубенка
 50 км: река без названия
 53 км: река Детоха
 76 км: река Чернейка

Примечания

Литература 
 

Притоки Шелони
Реки Дедовичского района
Реки Порховского района